Por Bastrop pode estar à procura de:
Bastrop (Luisiana)
Bastrop (Texas)
Condado de Bastrop

Desambiguação